Instrumentum Pacis oder instrumentum pacis steht für:

 Instrumentum Pacis Monasteriensis und Instrumentum Pacis Osnabrugensis, Friedensverträge von Münster und Osnabrück, siehe Westfälischer Friede
 instrumentum pacis, Paxtafel zur Weitergabe des Friedenskusses in der Liturgie, siehe Kuss (Liturgie) #Friedenskuss